Кашикара може бити:
 изведеница турске речи кашика
 кашикара (бомба), ручна бомба
 кашикара (биљка), зељаста биљка
 чапља кашикара, врста чапље
 патка кашикара, врста пловке